Остров Свободы:
 Остров Свободы — неофициальное название Кубы.
 Остров Свободы — альтернативное название острова Либерти в Нью-Йорке (США), на котором расположена статуя Свободы.